La Côte Sauvage désigne plusieurs littoraux et régions géographiques :
 Afrique du Sud : la Côte Sauvage longe la côte orientale du pays, le long des provinces du Cap-Oriental et du KwaZulu-Natal ;
 Amérique du Sud : la Côte Sauvage correspond au littoral situé entre les deltas de l'Orénoque et de l'Amazone (Brésil, Guyane, Suriname, Guyana, Venezuela) ;
 France : la Côte Sauvage désigne plusieurs zones distinctes de la côte Atlantique.